Peter Lee (1943) angol sakkozó
 Peter Lee (1945) angol krikettjátékos
 Peter Lee (1956) kanadai jégkorongozó
 Peter Lee (1960) amerikai informatikus